Schernhagen ist der Name von

 Johann Christian Schernhagen (1692–?), siehe Grabstein des Johann Christian Schernhagen
 Johann Andreas Schernhagen (1722–1785), kurhannoverscher Beamter und Geheimer Kanzleisekretär, Korrespondent von Georg Christian Lichtenberg